El Torneig de Delray Beach 2016, conegut oficialment com a Delray Beach Open 2016 és una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 del circuit ATP. La 24a edició del torneig es va celebrar entre el 12 i el 21 de febrer de 2016 al Delray Beach Tennis Center de Delray Beach, Florida, Estats Units.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2016
ATP World Tour 2016